Jorge Blanco, réalisateur de langue espagnole ;
 Jorge Blanco, réalisateur argentin,
 Jorge Blanco (1991-), acteur mexicain ;
 Salvador Jorge Blanco (1926-2010), homme politique dominicain.